В 1793 году в ходе Первой коалиционной войны, части австрийской армии принца Кобургского под началом генерала Клерфэ при поддержке французских роялистов, в результате непродолжительной осады, завладели Ле-Кенуа, выбив из крепости пятитысячный французский гарнизон.

В 1794 году, после победы французской армии Жана-Батиста Журдана в битве при Флерусе, вся Бельгия попала в руки республиканцев, которые практически сразу начали отвоёвывать потерянные ими ранее крепости.

19 июля 1794 года генерал Бартелеми Луи Жозеф Шерер подступил к стенам Ле-Кенуа и начал осаду города.

25 июля была заложена первая параллель (специальная траншея для обеспечения осады крепости), 30-го — вторая, в трёхстах шагах от прикрытого пути.

Генерал Шерер потребовал от гарнизона крепости сдачи, но предложение было отклонено и осада продолжилась. Самый слабый пункт крепости примыкал к Валансьенским воротам, куда и направил свои усилия генерал Арман Самюэль де Мареско, заведовавший осадными работами. Для введения неприятеля в заблуждение, он открыл ложную параллель на противоположном конце города. Осажденных удалось обмануть, и они сосредоточили там свои основные силы.

Не взирая на дождливое время, осаждавшие успели заложить 3-ю параллель, после чего крепость капитулировала.

Примечания

Ссылки 
 

 

Сражения по алфавиту
Сражения во Франции
Сражения Австрии
Военные сражения революционной Франции
Июль 1794 года
Август 1794 года
Осады 1794 года